Республиканская Футбольная Группа «А» 1972/1973 () — 49-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1972/1973
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1972 году
Спорт в Болгарии в 1973 году